Это статья о грекокатолической епархии Оради. О епархии Оради латинского обряда см. здесь

Епархия Оради () — епархия Румынской грекокатолической церкви с центром в городе Орадя, Румыния.

История 

Грекокатолическая епархия Оради была учреждена 23 июня 1777 года для католиков византийского обряда, которые до этого подчинялись латинской иерархии. Первоначально епархия была суффраганом архиепархии Эстергома (Грана), но когда в 1853 году была образована грекокатолическая архиепархия Фэгэраша и Алба-Юлии, католики Оради византийского обряда были переподчинены ей.

Современное состояние 
Епархия объединяет приходы на северо-западе Румынии. С 1997 года епархию возглавляет епископ Вирджил Берча. Кафедральный собор епархии — Собор Святого Николая. По данным на 2009 год епархия насчитывала 98 000 верующих, 145 приходов и 167 священников.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте gcatholic.org
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org

Епархии Румынской грекокатолической церкви
Орадя
Восточнокатолические епархии Румынии